José Silva peut désigner :
 José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), naturaliste, homme d'État et franc-maçon brésilien ;
 José Silva (1905?-1961), footballeur portugais ;
  (1914-1999), parapsychologue américain ;
 José Martins da Silva (1936-2015), prélat catholique brésilien ;
 José Graziano da Silva (1949-), agronome et écrivain brésilien ;
 José Silva Peneda (né en 1950), homme politique portugais, député, ministre ;
 José Silva (1989-), joueur portugais de basket-ball.